Ел Карибал има више значења:

 Ел Карибал (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Карибал (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику